Adam Fiedler (1965) – ex cestista e allenatore di pallacanestro polacco naturalizzato tedesco
 Arthur Fiedler (1894-1979) – direttore d'orchestra statunitense
 Bill Fiedler (1910-1985) – calciatore statunitense, di ruolo centrocampista
 Bobbi Fiedler, propriamente Roberta Frances Fiedler, nata Horowitz (1937) – politica statunitense
 Jens Fiedler (1970) – ex pistard tedesco, specialista nelle prove di velocità e keirin
 John Fiedler (1925-2005) – attore e doppiatore statunitense
 Jörg Fiedler (1978) – schermidore tedesco
 Konrad Fiedler (1841-1895) – studioso e teorico dell'arte tedesco
 Leslie Fiedler (1917-2003) – critico letterario e scrittore statunitense
 Martin Fiedler (1978) – astronomo amatoriale tedesco
 Max Fiedler, nato August Max Fiedlerin (1859-1939) – compositore e direttore d'orchestra tedesco
 Paul Fiedler (1861-1919) – ammiraglio austriaco
 Wolfram Fiedler (1951-1988) – slittinista tedesco orientale